bridge (most) – urządzenie sieciowe
 łącznik (ang. bridge) – element formy muzycznej
 Adobe Bridge – oprogramowanie do zarządzania multimediami
 bridge – oprogramowanie w systemie Linux służące do emulacji mostu sieciowego
 brydż – gra karciana
 Bridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
  – dwa okręty US Navy
 bridge piercing – rodzaj piercingu zlokalizowanego na twarzy
 Frank Bridge – brytyjski kompozytor
 Mark Bridge – australijski piłkarz
 Wayne Bridge – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Bridges